El término Revista puede referirse a:

Publicaciones
 Revista o magacín, una publicación de aparición periódica;
 Revista científica, publicación periódica en la que se intenta recoger el progreso de la ciencia, entre otras cosas incluyendo informes acerca de las nuevas investigaciones;
 Revista de historia, publicación científica de carácter periódico especializada en el campo de la historia;
 Revista de historietas, publicación periódica que recopila historietas;
 Revista médica, revista científica dedicada al campo de la Medicina y de la Salud Pública;
 Revista publicitaria, revista que editan algunos fabricantes o distribuidores para presentar sus productos a sus potenciales 
 Revista pornográfica, también llamada revista para adultos o revista sexual, revista que alberga contenido de naturaleza sexual, típicamente dentro del ámbito de la pornografía;
 Revistas literarias de Argentina, publicaciones cruciales en la difusión de nuevos escritores, intelectuales y académicos, además de ser punto de encuentro o vía para el intercambio de las diferentes perspectivas sobre la literatura y los posicionamientos políticos en relación a los modelos literarios;
 Revistas beefcake (pastel de carne), tipo de revistas que se publicaban en Norteamérica entre los años 1930 y 1960, y que mostraban fotografías de hombres jóvenes, guapos y musculosos, en poses atléticas;

Cultura
 Revista, un subgénero dramático de la comedia que se desenvuelve en un tipo de espectáculo que combina música, baile y, muchas veces, también breves escenas teatrales, o sketches humorísticos o satíricos;
 La Revista Dislocada, programa de radio y televisión argentino que se emitió, bajo distintos horarios, formatos y canales, entre los años 1952 y 1973;

Ejército
 Revista, inspección periódica a que se somete a las tropas de un ejército